Saheldrongo (Dicrurus divaricatus) är en nyligen urskiljd afrikansk tätting i familjen drongor.

Utseende och läte 
Saheldrongon är en stor medlem av familjen med rött öga och tydligt kluven stjärt. Arten är i stort identisk med klykstjärtad drongo i det lilla område som de överlappar i utbredning. Jämfört med liknande fantidrongo och sammetsdrongo skiljer den sig genom glansigt svart på ryggen som inte kontrasterar tydligt med glansiga vingarna samt att stjärten inte är lika djupt kluven. Den ses också i mer öppna miljöer (se nedan). Sången består av en mycket varierad blandning av visslingar och skrin samt raspiga och jamande ljud.

Utbredning och systematik 
Saheldrongo förekommer i västra, nordcentrala och nordöstra Afrika. Den delas in i två underarter med följande utbredning: 
 Dicrurus divaricatus divaricatus – Senegal och Gambia samt södra Mauretanien till sydvästra Tchad
 Dicrurus divaricatus lugubris – södra Tchad till Eritrea, Etiopien, norra Kenya och norra Somalia

Saheldrongon behandlades tidigare som underart till klykstjärtad drongo (D. adsimilis) och vissa gör det fortfarande. Genetiska studier indikerar dock att de utgör skilda arter.

Levnadssätt 
Saheldrongon hittas i en rad olika öppna miljöer som savann, skogslandskap, jordbruksområden och buskmarker. Den ses vanligen sitta upprätt synligt på exponerade platser. Fågeln påträffas ofta i par.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Drongor
Fåglar i etiopiska regionen